

Pessoas
Douglas MacArthur
Edwin MacArthur
Ellen MacArthur
John Fullerton MacArthur
Robert MacArthur

Localidades
MacArthur (Virgínia Ocidental)

Outros
MacArthur (filme)

Veja também
McArthur

Desambiguações de sobrenomes